Влади́мир Тимофе́ев:
 Тимофеев, Владимир Васильевич (1923—2006) — советский военачальник.
 Тимофеев, Владимир Владимирович (1901—1938) — советский хозяйственный деятель, организатор кинопроизводства. 
 Тимофеев, Владимир Иванович (1947—2004) — российский археолог.
 Тимофеев, Владимир Максимилианович (1884—1935) — русский и советский учёный-гидрогеолог.
 
 Тимофеев, Владимир Павлович (род. 1943) — российский дипломат.
 
 Тимофеев, Владимир Савельевич (1935—2012) — российский учёный-химик, ректор Московской академии тонкой химической технологии.
 Тимофеев, Владимир Фёдорович (1858—1923) — профессор-химик.
 Тимофеев, Владимир Фролович (род. 1937) — советский и российский шахматист.